Osoby o tym nazwisku:
 Asliddin Habibullojew – tadżycki piłkarz
 Mahmadżon Habibullojew – tadżycki piłkarz i trener